Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1971 de l’Open d'Australie qui est disputé du 8 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court et Evonne Goolagong battent Jill Emmerson et Lesley Hunt en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1971
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1971
Tennis en janvier 1971
Compétition de tennis à Sydney